Adana, törökországi tartomány
 Adana, az azonos nevű török tartomány egyik körzete
 Adana, az azonos nevű török tartomány székhelye